Kampa (eiland), eiland in de Tsjechische rivier Moldau
 Kampå, Noorse plaats